Obertorvorstadt steht für:
 Obertorvorstadt, Stadtteil von Cheb (dt. Eger), Karlovarský kraj, Tschechische Republik
 Obertorvorstadt, Stadtteil von Esslingen am Neckar, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Obertorvorstadt (Pirna), Stadtteil von Pirna, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen